Карл Фукс:
 Фукс, Карл (1838—1922) — немецкий музыковед, органист, пианист, композитор и музыкальный критик.
 Фукс, Карл (1865—1951) — немецко-британский виолончелист.
 Фукс, Карл Фёдорович (1776—1846) — врач, ботаник, этнограф, историк, археолог и нумизмат.